Суперкубок Норвегії з футболу 2018  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 квітня 2018 року між чемпіоном Норвегії клубом Русенборг та володарем кубка Норвегії клубом Ліллестрем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Норвегія